La bataille de Rivas peut faire référence à : 
 Bataille de Rivas (1855) ;
 Bataille de Rivas (1856) ;
 Bataille de Rivas (1857).